Le nom dange de mer est un nom vernaculaire partagé par plusieurs espèces animales :

Poissons

Poissons cartilagineux
 Squatina ou anges de mer, genre de requins.
 Squatina aculeata ou ange de mer épineux, requin de l'ouest de la Méditerranée et des côtes d'Afrique de l'Ouest.
 Squatina africana ou ange de mer africain, requin de l'ouest de l'océan Indien.
 Squatina argentina ou ange de mer argentin, requin de la côte argentine.
 Squatina australis ou ange de mer australien, requin des côtes sud de l'Australie.
 Squatina californica ou ange de mer du Pacifique, requin des côtes du Pacifique est.
 Squatina dumeril ou ange de mer de sable ou ange de mer de l'Atlantique, requin de la côte Est des États-Unis. 
 Squatina formosa ou ange de mer moinillon, requin du Pacifique au large de Taïwan et des Philippines.
 Squatina nebulosa ou ange de mer nébuleux, requin de la famille des Squatinidae du nord-ouest du Pacifique et du sud-est de la mer du Japon.
 Squatina oculata ou ange de mer ocellé, poisson de squatiniforme l'est de l'Atlantique du Maroc à l'Angola, entre 47 ° Nord et 28 ° de latitude Sud, et également en Méditerranée. Ce poisson serait à l'origine de l'appellation de la Baie des Anges devant Nice.
 Squatina squatina ou ange de mer commun, poisson sélachimorphe du plateau continental des côtes du nord-est de l’Atlantique, du sud de la Norvège à l’ouest du Sahara et en Méditerranée.
 Squatina tergocellata ou ange de mer bourgeois,  poisson de la famille des Squatinidae de l'océan Indien, le long des côtes australiennes.
 Squatina tergocellatoides ou ange de mer dandy, requin de la mer de Chine.

Poissons osseux
 Pomacanthus imperator ou ange de mer impérial, poisson actinoptérygien de l'océan Indien, Pacifique et de la mer Rouge.

Mollusques 
 Clione limacina ou ange de mer, gastéropode marin sans coquille de la mer d'Okhotsk.